Грейгнамана (Грейгнаманах; ; , «монашеское селение») — (переписной) посёлок в Ирландии, находится на границах графств Килкенни (провинция Ленстер) и Карлоу.

Демография 
Население — 1376 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1435 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Килкенни
Населённые пункты графства Карлоу